Growing (crescendo in lingua inglese) può indicare:
 Growing – gruppo musicale statunitense
 Growing – album degli Sleeping People del 2007
 Growing: Seven Years in Ceylon – libro di Leonard Woolf del 1961

Pagine correlate 
Grow